Thibaut d’Anthonay est un écrivain français, spécialiste de l'écrivain Jean Lorrain.

Biographie 

En 1997, il a soutenu une thèse sur l’œuvre de Jean Lorrain à l'université Paris-Sorbonne. 

Il a également publié divers essais consacrés à cet auteur, chez Plon et chez Fayard.

Publications 

 Jean Lorrain, Barbare et esthète, Plon, 1991. 
 Jean Lorrain, Miroir de la Belle Époque, Fayard, 2005.
 Le Baron de Beausoleil, Albin Michel, 2014 et 2016.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Écrivain français du XIXe siècle